La Superliqa 2014-2015 si è svolta dal 1º novembre 2014 al 12 aprile 2015: al torneo hanno partecipato 5 squadre di club azere e la vittoria finale è andata per la settima volta consecutiva al .

Regolamento
La competizione prevede che le cinque formazioni partecipanti si affrontino quattro volte tra loro, disputando quattro round nel corso della stagione regolare; le prime quattro classificate accedono ai play-off scudetto, dove si affrontano al meglio delle tre gare in semifinale e poi nelle due finali.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Primo round

Secondo round

Terzo round

Quarto round

Classifica

Play-off

Semifinali

Finale

Finale 3º posto

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

 2014-2015
Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015